USP steht für:

 Unique Selling Proposition oder Unique Selling Point, siehe Alleinstellungsmerkmal
 Unité Spéciale de la Police, die Spezialeinheit der luxemburgischen Polizei
 United States Pharmacopeia, siehe Arzneibuch #Arzneibuch der Vereinigten Staaten von Amerika
 Universale Selbstladepistole, siehe HK USP
 Upstream Processing in der Biotechnologie
 User Services Platform

Hochschulen:
 Universidade de São Paulo, Brasilien
 University of the Sciences in Philadelphia, Pennsylvania
 University of the South Pacific, Ozeanien

usp steht für:
 Uspanteco (ISO-639-3-Code), Maya-Sprache in Guatemala

Abkürzung